Сея́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 175 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Орлеана, 14 км на південний захід від Блуа.

Історія 

1 січня 2017 року Сеяк, Шузі-сюр-Сісс i Куланж було об'єднано в новий муніципалітет Валлуар-сюр-Сісс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сеяк на сайті французького Національного інституту географії
 Сеяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сеяк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сеяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сеяк на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер